Die Regentrude steht für:

 Die Regentrude, Kunstmärchen von Theodor Storm
 Die Regentrude (Film), Film des Fernsehens der DDR aus dem Jahr 1976
 Das Märchen von der Regentrude, deutscher Fernsehfilm der Reihe Sechs auf einen Streich aus dem Jahr 2018